Causton ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Causton (1876–1957), englischer Cricketspieler 
 Richard Causton, 1. Baron Southwark (1843–1929), britischer Politiker der Liberal Party
 Richard Causton (1920–1995), britischer Geschäftsmann und Vorsitzender einer buddhistischen Religionsgemeinschaft
 Richard Causton (Komponist) (* 1971), britischer Komponist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Causton, ein fiktiver Ort in der Grafschaft Midsomer in den Romanen von Caroline Graham und in der britischen Fernsehserie Inspector Barnaby (Midsomer Murders)
 Caston